Fregat har flere betydninger:

 Fregat – et hurtigsejlende orlogsskib.
 Fregatten Jylland – 1860-1908, kendt fra 2. Slesvigske Krig.
 F352 Peder Skram – 1966-88, Dansk krigsskib.

Se også
 Fregatfugle – en familie af fugle (Fregata).